Příjmení Pudlák má více nositelů:

 Miroslav Pudlák (* 1961), český hudební skladatel, dirigent, muzikolog a hudební pedagog
 Pavel Pudlák (1927–1993), slovenský lékař-hematolog a vědec

související
 Heřmanského–Pudlákův syndrom